Via Dolorosa – cykl wierszy angielskiego poety i dramaturga Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w tomie Astrophel and Other Poems, wydanym w 1894. Cykl składa się z sonetu wstępnego Via Dolorosa i siedmiu kolejnych sonetów, zatytułowanych Transfiguration, Deliverance, Thanksgiving, Libitina Verticordia, The Order of Release, Psychagogos i The Last Word.

Przypisy

Bibliografia 
 
Sonety Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1894
Cykle sonetów